Duits voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 19 (vrouwen)